Milan Sunko može označavati:

 Milan Sunko (slikar), hrvatski slikar;
 Milan Sunko (planinar), hrvatski planinar.